Raszków peut désigner en Pologne :
 Raszków, ville de la voïvodie de Grande-Pologne
 Raszków, gmina de la voïvodie de Grande-Pologne
 Raszków, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Raszków, village de la voïvodie de Sainte-Croix